Эстафета вольным стилем по плаванию у мужчин прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 4 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 104 спортсменов из 26 стран.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Финал 

Плавание на летней Универсиаде 2015